Nowikau ist der Familienname folgender Personen: